W Rumunii
 Bâra – gmina w okręgu Neamț
 Bâra – wieś wokręgu Marusza, w gminie Bereni
 Bâra – wieś w okręgu Neamț, w gminie Bâra
 Bâra – wieś w okręgu Prahova, w gminie Balta Doamnei